Поротникова — название населённых пунктов в России:
 Поротникова — деревня в Талицком городском округе Свердловской области.
 Поротникова — деревня в Абатском районе Тюменской области.